TOE eller Toe kan syfta på:
TOE – (Theory of everything) en fysikalisk teori, se Teori om allt
 toe – (Tonne of oil equivalent) en energienhet, se Ton oljeekvivalenter

Geografi

Antarktis 

 Toe (udde),

Indonesien 

 Desa Toe, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar